Черна́вин — русская фамилия. Известные носители:

 Чернавин, Василий Леонтьевич (род. 1848) — русский военный инженер, генерал-майор (1899).
 Чернавин, Виктор Васильевич (1877—1956) — российский военачальник, генерал-майор.
 
 Чернавин, Всеволод Владимирович (1859—1938) — русский генерал.
 Чернавин, Лев Давыдович (1928—2016) — советский военачальник, контр-адмирал (1975).
 Чернавин, Фёдор Леонтьевич (1831—1879) — омский городской деятель и педагог.